Verónica Pérez puede referirse a:

 Verónica Pérez futbolista internacional mexicana, de origen estadounidense; o
 Verónica Pérez Fernández política española, secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada por la provincia de Sevilla en el Parlamento de Andalucía.